Koroni oder Korone,  für gekrümmt (feminin Singular), bezeichnet mehrere Orte in Griechenland:

 Koroni, eine Stadt in Messenien, das antike Asine
 Korone, eine antike Stadt an der Westküste des Messenischen Golfs in der Nähe des heutigen Petalidi   
 Koroni (Epirus), ein Ort in Epirus
 Koroni (Attika), ein antiker Ort in Attika